Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Carp''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe F renommé  et lancé en 1911 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Balao lancé en 1944.

Carp